Темнота́:

 Темнота — относительное отсутствие видимого света; понятие, противоположное яркости.
В кино:
 «Темнота» — американский фильм ужасов 2016 года режиссёра Грега Маклина.
 «Семь нот в темноте» — итальянский фильм ужасов 1977 года режиссёра Лючио Фульчи.
 «Танцующая в темноте» — музыкальный фильм-драма режиссёра Ларса фон Триера 2000 года.
 «Темнота наступает» — американо-австралийский фильм ужасов 2003 года режиссёра Джонатана Либесмана.
 «В темноте» — польско-немецко-канадская драма режиссёра Агнешки Холланд, вышедшая на экраны в 2011 году.
 «В темноте» (или «Невидимка») — американский триллер, снятый режиссёром и продюсером Энтони Бирном.
 «» — несколько фильмов с таким названием.

См. также